Broye kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Broye, Saône-et-Loire, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Schweiz 

 Broye, distrikt i kantonen Fribourg
 Broye (flod),